In 1931/32 werd het tiende Nederrijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. 

Meidericher SpV 02 werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De vicekampioenen mochten hier niet meer aan deelnemen. De acht kampioenen speelden nu in knock-outfase en de club versloeg SpVgg Herten en verloor dan van FC Schalke 04.

Bezirksliga

Groep A

Groep B

Finale
 Heen

 Terug

 Extra wedstrijd

1. Bezirksklasse
Doordat de Bezirksliga van 24 naar 20 clubs herleid werd was er dit jaar geen promotie mogelijk.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

2. Bezirksklasse
Er was dit jaar geen promotie mogelijk.

Groep Krefeld

Groep Moers

Groep Kleve

Groep Wesel-Emmerich

Groep Duisburg A

Groep Duisburg B

Groep Oberhausen

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Nederrijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1931/32